Lehner Mihály (1695–1737) városbíró
 Lehner Mihály (1805–1863) plébános